Yoko eller Yōko kan avse:

Yoko! Jakamoko! Toto! – brittisk barnserie
Yoko Tsuno – belgisk äventyrsserie
Yoko (film) – en film från 2012
Yoko (TV-serie) – en rysk tv-serie från 2015

Personer

Kultur
Yoko Asakai, japansk konstnär
Yoko Matsugane, japansk modell
Yoko Ogawa, japansk författare
Yoko Ono, japansk musiker
Yoko Shimada, japansk skådespelare
Yoko Shimomura, japansk datorspelskompositör
Yoko Tawada, japansk författare

Sport
Yoko Isoda, japansk konstsimmare
Yoko Sakaue, japansk judoutövare
Yoko Tanabe, japansk judoutövare
Yoko Yoneda, japansk konstsimmare

Geografi

Kamerun 

 Yoko (ort), Centrumregionen,

Kongo-Kinshasa 

 Yoko (vattendrag i Kongo-Kinshasa), 

Robotskapade Kamerunförgreningar
WP:Projekt Japan